Cẩm Lĩnh (Hanoi)
 Cẩm Lĩnh (Hà Tĩnh)